Wild Bill (1995), Amerikaanse speelfilm uit 1995, geregisseerd door Walter Hill
 Wild Bill (film uit 2011), Britse dramafilm uit 2011, geregisseerd door Dexter Fletcher
 Wild Bill (televisieserie), Britse televisieserie uit 2019